El término fosa puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la fosa tectónica, una depresión del terreno por efecto de fuerzas internas;
 a la fosa oceánica, depresión del fondo marino;
 a las fosas nasales o narinas, cavidades para la entrada y salida de aire, tramo inicial del aparato respiratorio de muchos animales;
 a las fosas temporales, aberturas del cráneo situadas detrás de las órbitas de los ojos de muchos vertebrados amniotas;
 al fosa o fossa (Cryptoprocta ferox), mamífero carnívoro endémico de Madagascar;
 a la fosa séptica, unidad de tratamiento primario de las aguas negras domésticas;
 a la fosa, excavación que se hace para depositar desechos de perforación durante la extracción de hidrocarburos;
 a la fosa común, lugar donde se entierran los cadáveres que por diversas razones no tienen sepultura propia;
 a una tumba;
 a una zanja.